Mandicevschi ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Mandicevschi (1859–1933), österreichisch-rumänischer Lehrer und Bibliothekar
 Eusebie Mandicevschi (1857–1929), österreichischer Musikwissenschaftler und Komponist, siehe Eusebius Mandyczewski